Чемпионат Польши по футболу 1933 — 7-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победителем чемпионата стал Рух (Хожув).

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Рух (Хожув)
 Вице-чемпион: ФК Погонь (Львов)
 Вылет: ФК Чарни (Львов).

Первый этап

Восточная группа

Западная группа

Второй этап

Чемпионская группа

Группа на вылет

Переходный турнир

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce 

1933
Польша
1933 год в Польше